sofa
 kanape (prehrana)